AACA steht für:

 All Assam Chess Association
 American Association of Clinical Anatomists
 Antique Automobile Club of America
 Associated Advertising Clubs of America
 Armenian American Cultural Association
 Asian American Civic Association
 American Academy of Culinary Arts

AACA